Кубок обладателей кубков КОНКАКАФ 1995 — 4-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 8 марта 1995 года по 14 апреля 1996 года. Трофей впервые завоевал мексиканский клуб «Эстудиантес Текос».

Зональный этап

Северная зона 

  Greek Americans отказался от встречи,  Эстудиантес Текос автоматически вышел в полуфинал.

Центральная зона «A»

Центральная зона «B»

Предварительный раунд 

|}

Финальный раунд

Карибская зона

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Финальный раунд

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

КОНКАКАФ